Les mots acicularis (masculin ou féminin) et aciculare (neutre) sont deux formes du nominatif d'un adjectif du latin scientifique, construit sur le nom latin . Ils signifient donc « qui porte deux excroissances ».

En taxonomie, ces mots sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales dont le corps ou une partie du corps est aciculaire (en forme d'). Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique